Vitreledonella är ett släkte av bläckfiskar. Vitreledonella ingår i familjen Vitreledonellidae.

Vitreledonella är enda släktet i familjen Vitreledonellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Vitreledonella